Цаповка — название населённых пунктов.

Россия 
 Цаповка — село в Борисовском районе Белгородской области.

Украина 
 Цаповка — село в Золочевском районе Харьковской области.